Slovo Kaffa má několik různých významů
Krymské město Kaffa v současnosti známé jako Feodosija
Království Kaffa existující v letech 1390–1897 v Etiopii
bývalá etiopská provincie Kaffa
etiopské etnikum Kaffa
Jiný název pro hvězdu Megrez